Pycnowithius är ett släkte av spindeldjur. Pycnowithius ingår i familjen Withiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Pycnowithius